Segur  o Ségur , municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Segur (Cantal), municipi francès al departament del Cantal i a la regió d'Alvèrnia 
 Segur (Corresa), municipi francès al departament de Corresa i a la regió del Llemosí 
 Segur de Calafell, entitat de població del municipi de Calafell (Baix Penedès)
 Lo Segur, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 castell de Segur 
 Baronia de Segur, jurisdicció senyorial centrada al castell de Segur (Anoia), que des del s. XIII pertanyia als Calders, per infeudació dels vescomtes
 Baró de Segur, baronia immemorial que pertanyia als Calders el  i que fou reconeguda com a títol del Regne el 1810 per Ferran VII 
 El Pui de Segur, despoblat al terme municipal de la Pobla de Segur, a la comarca del Pallars Jussà 
 Estació de Segur de Calafell, estació de ferrocarril propietat d'adif al nucli de població de Segur de Calafell, al municipi de Calafell 
 La Pobla de Segur, municipi a la comarca del Pallars Jussà